wprowadzanie gospodarki kapitalistycznej
 kapitalizacja odsetek – doliczanie odsetek (np. od środków zgromadzonych na lokacie albo na koncie oszczędnościowym) do ulokowanego kapitału
 kapitalizacja giełdowa – wartość giełdowa spółki
 Zobacz też
 kapitaliki